

Astronomia 
 Cratere Kasim – cratere sulla superficie di Encelado

Geografia 
 Abul Kasim – montagna nell'Etiopia sud-orientale

Persone 
 Prosper Kasim – calciatore ghanese, centrocampista o attaccante svincolato
 Şehzade Kasim – principe ottomano figlio di Ahmed I
 Tunji Kasim – attore scozzese di origine nigeriana
 Yaser Kasim – calciatore iracheno, centrocampista

Altro 
 Kasim, furia dell'India – film del 1959 diretto da John Gilling